Кужель може означати:

Топонім 

 Кужель — поселення в Словенії.

 Кужель — населений пункт у Приморсько-Горанській жупанії у складі міста Делнице.

Прізвище 

 Кужель Олександра Володимирівна ( 1953) — український політик та громадський діяч.
 Кужель Катерина Миколаївна ( 1986) — українська спортсменка, майстер спорту з дзюдо й самбо, віце-чемпіонка світу з боксу.

Див. також 
 Кужіль